HMS Juno je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Juno (1896) 
 HMS Juno (1938) 
 HMS Juno (F52)

Juno